

Patronymie
Felber est un nom de famille porté notamment par:
 Alfred Felber (1886-1967), rameur d'aviron suisse.
 Carl Felber, (1880-1932), fut un peintre helvético-allemand.
 Hans-Gustav Felber (1889–1962), un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 René Felber (1933-2020), un homme politique suisse.
 Urs Felber (1942-2010), un homme d'affaires Suisse.

Industrie 
 Felber Automobiles, une ancienne marque d'automobile suisse. 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse